Joegor (schiereiland) - schiereiland in de Oblast Archangelsk, Rusland
 Straat Joegor - zeestraat bij bovenstaand schiereiland